Csehország
 Lomy, település a Třebíči járásban
 Lomy, Budišovice településrésze az Opavai járásban
 Lomy, Člunek településrésze a Jindřichův Hradec- járásban
 Lomy, Kokašice településrésze a Tachovi járásban
 Lomy, Osečnice településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Lomy, Snědovice településrésze a Litoměřicei járásban